Die Ligue 2 2018/19 (auch nach dem Sponsor, der amerikanischen Schnellrestaurantkette Domino’s, Domino’s Ligue 2 genannt) ist die 80. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 27. Juli 2018 und endete am 17. Mai 2019 mit dem letzten Finalspiel der Relegation.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen ES Troyes AC und der FC Metz dazu. Aus der National stiegen Red Star Paris, Avenir Sportif Béziers und Grenoble Foot auf.

Teilnehmer 

Für die Ligue 2 2018/19 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Die zwei Absteiger aus der Ligue 1 2017/18:
  ES Troyes AC
  FC Metz
 Die verbliebenen Mannschaften der Ligue 2 2017/18:
  AC Ajaccio
  AC Le Havre
  Stade Brest
  Clermont Foot
  FC Lorient
  Paris FC
  LB Châteauroux
  FC Sochaux
  AJ Auxerre
  US Orléans
  FC Valenciennes
  RC Lens
  Chamois Niort
  Gazélec FC Ajaccio
  AS Nancy

 Der Sieger der Relegationsspiele zwischen dem Tabellenachtzehnten der Ligue 2 2017/18 und dem Tabellendritten der National (D3) 2017/18:
  Grenoble Foot (National D3)
 Der Meister und der Zweitplatzierte der National (D3) 2017/18:
  Red Star Paris
  Avenir Sportif Béziers

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Auswärtstore

Relegation 
Die Teams auf den Plätzen Drei bis Fünf kämpfen darum, wer von ihnen gegen den 18. der Ligue 1 2018/19 um einen weiteren Startplatz in der höchsten Spielklasse spielen darf. Zunächst trafen der Vierte und der Fünfte in einem Spiel aufeinander. Der Sieger spielte anschließend in einem Spiel gegen den Tabellendritten. Der Gewinner trifft dann in zwei Spielen auf den 18. der Ligue 1.

Der Achtzehnte der Ligue 2 2018/19 spielt in zwei Partien gegen den 3. der drittklassigen Nationalliga um den Klassenverbleib.

Aufstiegs-Play-offs 
Die Spiele wurden am 21., 24. und 30. Mai sowie am 2. Juni 2019 ausgetragen.

|}

|}

Abstiegs-Play-outs 
Die Spiele wurden am 28. Mai und am 2. Juni 2019 ausgetragen.

|}

Siehe auch 
 Ligue 1 2018/19
 Coupe de France 2018/19

Weblinks 
 Saison 2018/19 bei lfp.fr
 Zuschauerzahlen bei lfp.fr

Einzelnachweise 

2018/19
Fußballsaison 2018/19